Николай Шигаев:
 Шигаев, Николай Геннадьевич (род. 1956) — российский предприниматель, генеральный директор ЗАО «Кропоткинского завода МиССП».
 Шигаев, Николай Николаевич (1911—1938) — советский борец классического стиля.